Příjmení Adamovský nosí více různých osobností:

 Antonín Adamovský (* 1857–1938) – československý politik, meziválečný poslanec a senátor Národního shromáždění
 Eliška Adamovská (* 2001) – česká sportovní lezkyně a bouldristka
 Ezequiel Adamovsky (* 1971) – argentinský spisovatel
 Zlata Adamovská (* 1959) – česká herečka

podobná příjmení
 Adamov

jiné
 Adamov (rozcestník) – více míst, viz rozcestník
 Adamovská vrchovina
 Adamovské Kochanovce – obec v západním Slovensku v okrese Trenčín
 Adamovské strojírny
 Adamovský potok – viz rozcestník
 Adamovský rybník
 Adamovský zámek
 FK Adamov

Česká příjmení